Анджелкович — сербская фамилия.

 Анджелкович, Душан (род. 1982) — сербский футболист, защитник клуба «Цревена Звезда».
 Анджелкович, Коча (1755—1788) — деятель сербского национально-освободительного движения против османского ига.
 Анджелкович, Миодраг (род. 1977) — сербский футболист, полузащитник клуба «Валлетта».
 Анджелкович, Синиша (род. 1986) — словенский футболист, центральный защитник клуба «Палермо».